Schowe ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Pille-Schowe (* 1963), deutscher Lehrer und Jugendbuchautor
 Werner Schowe (* 1944), deutscher Brigadegeneral

Siehe auch:
 Schow